Broomeola är ett släkte av svampar. Broomeola ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Broomeola